Юрий Владимирович Жигамонт (, родился 11 февраля 1968 в Демидове, Наровлянский район, Гомельская область) — белорусский актёр и телеведущий, известен благодаря своей авторской программе «Путешествия дилетанта».

Биография 
Уроженец Наровлянского района Гомельской области (его предки проживали на Полесье, в Наровлянском крае). По своим воспоминаниям, в школу ходил за 10 километров, проезжая на велосипеде через лес. Окончил Минское строительное училище, отслужил в армии и устроился работать машинистом башенного крана, однако скоро уволился.

Поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт, окончил его в 1994 году, после чего работал в театре «Вольная сцена». Ныне является актёром столичного Театра юного зрителя. Женат, воспитывает дочь.

Белорусскому телезрителю известен как автор телепередачи «» (ранее — «Путешествия дилетанта») об истории разных городов и деревень Белоруссии благодаря своему образу «дилетанта»: он появляется часто в шляпе, пальто, очках и шарфе, нося с собой зонтик и саквояж.

Список работ

Театр 
 Маленький лорд Фаунтлерой — Ньюик
 Тарас на Парнасе — Северин, Зевс

Кино 
 2012 — Выше неба

Телевидение 
 2001—2016. — Путешествия дилетанта (с 2012 года выходит под названием «Новые путешествия дилетанта»). С 2016 года выходит только в интернете.

Награды 
23 мая 2012 указом министра культуры Республики Беларусь Павла Латушко Юрий Жигамонт был награждён нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси».

Интересные факты 
 Жигамонт, по его словам, мечтал жить в деревне и воспитывать там своих детей.
 Юрий Жигамонт пародировался в шоу «Большая разница» в пародии на телеигру «Что? Где? Когда?»
 Самыми любимыми книгами называет Библию и поэму «Новая земля» Якуба Коласа.
 Телепередача «Новые путешествия дилетанта» упомянута в романе «Бывший сын» Саши Филипенко.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Жигамонт: «Чёрную шляпу перекупил у друга, а клетчатый шарф забрал у брата»
 Белорусский Паганель
 Юрия Жигамонта лишили эфира
 Василий Раинчик мечтал стать космонавтом, а Юрий Жигамонт — жить в деревне

Выпускники Белорусской академии искусств
Телеведущие Белоруссии